Leandro Joaquín Rodríguez Telechea, abrégé en Leandro Rodríguez, né le  à Montevideo en Uruguay, est un footballeur uruguayen possédant également la nationalité italienne. Il évolue au poste d'attaquant à Alebrijes de Oaxaca.

Carrière 

Leandro Rodríguez signe en  un contrat de quatre ans en faveur du club anglais d'Everton FC. Il est prêté en  au Brentford FC pour un mois.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en novembre 1992
Naissance à Montevideo
Footballeur uruguayen
Joueur du River Plate Montevideo
Joueur de l'Everton FC
Joueur du Brentford FC
Joueur du Danubio FC
Joueur du Racing Club de Montevideo